Бержер — многофункциональный стадион в Париже
 Бержер — коммуна во Франции, в департаменте Об
Бержер — один из наиболее распространенных типов классических кресел с высокой спинкой и подлокотниками, обитыми боковыми стенками.